Cleveland County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Cleveland County (Arkansas)
 Cleveland County (North Carolina)
 Cleveland County (Oklahoma)